Antônio Garcia Miranda Neto é um crítico, professor, pianista e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
 Chinoca (c/ Vargas Neto)
 Gaita (c/ Augusto Meyer)

Compositores do Rio Grande do Sul
Pianistas do Rio Grande do Sul